Gösta Moberg kan syfta på:

* Gösta Moberg (1894–1975), svensk forskningsresande och författare
 Gösta Moberg (1932–2016), svensk idrottsman